Marcus Anthony Gayle (Hammersmith, 27 de setembro de 1970) é um ex-futebolista profissional jamaicano, defensor e meia, disputou a Copa do Mundo de 1998, atualmente treina o time reserva do AFC Wimbledon.

Carreira 
Gayle integrou o elenco da Seleção Jamaicana de Futebol, na Copa do Mundo de 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Nascidos em 1970
Ingleses de ascendência jamaicana
Futebolistas da Jamaica
Futebolistas do Brentford F.C.
Futebolistas do Kuopion Palloseura
Futebolistas do Rangers Football Club
Futebolistas do Watford F.C.
Futebolistas da A.F.C. Wimbledon
Jogadores da Seleção Jamaicana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Treinadores de futebol da Jamaica